Back Stabbers (album van The O'Jays), een album uit 1972 van de Amerikaanse soulgroep The O'Jays
 Back Stabbers (nummer van The O'Jays), het titelnummer van dat album
 Backstabber (The Dresden Dolls), een nummer uit 2006 van het Amerikaanse muziekduo The Dresden Dolls
 Backstabber (film), een Amerikaanse horrorfilm uit 2011, geregisseerd door Chuck Walker